Трка на 200 метара је једна од спринтерских атлетских дисциплина. За разлику од трке на 100 м која се трчи на потпуно правој стази, ова се трка на атлетском стадиону трчи тако да такмичари крећу из кривине атлетске стазе па тек у другом делу трке трче у равном правцу. Зато је техника ове трке нешто специфичнија од 100 м, јер тркач мора добро савладати и кривину, која се такође трчи пуном брзином. Занимљиво је да је просечна брзина тркача, према садашњим рекордима, већа у трци на 200 м од оне у трци на 100 м.

Светски рекорди 
Тренутни светски рекордер на 200 м је Јусејн Болт, који је истрчао време 19,19 секунди на Светско првенство у атлетици на отвореном 2009. у Берлину. Код жена рекорд држи Флоренс Грифит Џојнер с резултатом од 21,34 на Олимпијским играма у Сеулу 1988.

Листа најбољих резултата на 200 метара за мушкарце 
Ово је листа атлетичара, који су трчали 200 м у времену испод 19,75 секунди, са стањем на дан 8. август 2020. (Напомена: већина атлетичара је по неколико пута истрчало трку у приказаном временском распону. Приказан је само најбољи резултат.)

Листа најбољих резултата 200 метара за жене 
Ово је листа атлетичарки, које су трчале 200 метара испод 21,75 секунда, са стањем на дан 17. август 2017. (Напомена: већина атлетичарки су по неколико пута истрчале трку у приказаном временском распону. Приказан је само најбољи резултат.)

Мушки рекорди 
Стање 19. март 2019.

Женски рекорди 
Стање 17. август 2014.

Мушки рекорди у дворани 
(стање на 17. август 2017)

Женски рекорди у дворани 
(стање 17. август 2017)

Легенда:

СР: светски рекорд

ОР: олимпијски рекорд

ЕР: европски рекорд

САР: рекорд Северне Америке

ЈАР: рекорд Јужне Америке 

АФР: рекорд Африке

АЗР: рекорд Азије

ОКР: рекорд Океаније

РС: рекорд Србије

Види још 
 Освајачи олимпијских медаља у атлетици — 100 метара за мушкарце
 Освајачи олимпијских медаља у атлетици — 100 метара за жене
 Развој олимпијског рекорда у трци 200 метара за мушкарце
 Развој олимпијског рекорда у трци 200 метара за жене
 Освајачи медаља на светским првенствима у атлетици на отвореном — 200 метара за мушкарце
 Освајачи медаља на светским првенствима у атлетици на отвореном — 200 метара за жене
 Развој светског рекорда на 200 метара за мушкарце
 Развој светског рекорда на 200 метара за жене
 Развој рекорда светских првенстава на 200 метара за мушкарце
 Развој рекорда светских првенстава на 200 метара за жене
 Освајачи медаља на европским првенствима у атлетици на отвореном — 200 метара за мушкарце
 Освајачи медаља на европским првенствима у атлетици на отвореном — 200 метара за жене
 Развој европског рекорда на 200 метара за мушкарце
 Развој европског рекорда на 200 метара за жене
 Развој рекорда европских првенстава у атлетици на отвореном - 200 метара за мушкарце
 Развој рекорда европских првенстава у атлетици на отвореном - 200 метара за жене

Референце

Спољашње везе 
 Листа најбољих резутата мушких на 200 метара
 Листа најбољих резултата жена на 200 метара

Атлетске дисциплине